Жёлтое — название населённых пунктов.

Россия 
 Жёлтое — село в Саракташском районе Оренбургской области.

Украина 
 Жёлтое — посёлок в Апостоловском районе Днепропетровской области.
 Жёлтое — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Жёлтое — село в Софиевском районе Днепропетровской области.

 Жёлтое — село в Покровском районе Донецкой области.

 Жёлтое — село в Барановском районе Житомирской области.

 Жёлтое — село в Славяносербском районе Луганской области.

 Жёлтое — село в Ивановском районе Одесской области.

См. также 
 Жёлтое море
 Жёлтое пятно
 Жёлтое тело